Кострово — деревня в городском округе Истра Московской области России. Население —  чел. ().

Деревня расположена на левом берегу реки Малой Истры, в 12 км западнее города Истры, в 53 км от МКАД по Новорижскому шоссе.

Впервые Кострово упоминается в 1578 году. В 1994—2006 годах — центр Костровского сельского округа, с 2006 по 2017 год — административный центр сельского поселения Костровское Истринского района.

В июне-июле 2018 года в Кострове, в отеле «Хилтон Гарден Инн», находился базовый лагерь чемпионов мира по футболу — сборной Франции.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Истра